Kanan (Kanan): A Star Wars univerzumban játszódó, két történetből álló képregénysorozat 2015. áprilisa és 2016. márciusa között képregényfüzetekben, 2015. novembere és 2016. májusa között gyűjteményes képregényekben (TPB), 2016 decemberében Omnibus képregényben jelent meg a Marvel Comics kiadásában. Kanan történetei 4 évvel az Új remény eseménye előtt játszódnak.

Az utolsó padavan

Első vér

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net